Каллистра́т Фалале́евич Жа́ков (псевдонимы: «Палалей Кальö», «Гара-морт»; , деревня Давпон, Вологодская губерния — 20 января 1926, Рига) — русский философ, литературовед и писатель коми-зырянского происхождения; профессор Санкт-Петербургского психоневрологического института (с 1911 года), исполняющий обязанности профессора философии Тартуского (Юрьевского) университета (с 1919 года). 

Автор цикла произведений о литературных опытах Леонида Андреева, Фёдора Достоевского, Антона Чехова и др. Разработчик самостоятельной гносеологической концепции «лимитизма», в которой переосмыслил понятие «предела» в теории познания; публичный критик большевистского материализма и марксизма.

Биография 
Родился в деревне Давпон, пригороде Усть-Сысольска Вологодской губернии (с 29.8.1961 — в черте Сыктывкара) одиннадцатым ребенком в семье крестьян коми-зырянского происхождения. Каллистрат Жаков осознавал себя выходцем из народа коми, при этом он много писал о судьбах русского народа и был одним из разработчиков концепта «русской идеи». О себе он писал так: «Нет ничего выше правды на земле, и после познания Бога самое великое — служение людям. Я должен быть полезным северянам и всему русскому народу, народу наиболее великому сердцем, но забитому историческими условиями».

В 1879 году окончил Усть-Сысольское уездное училище, в 1884 году — Тотемскую учительскую семинарию. С 1885 года работал на Холуницком заводе Вятской губернии чернорабочим.

В 1891 году поступил в Санкт-Петербургский лесной институт, но из-за тяжёлой жизни оставил его. Пытался стать монахом в Заоникиевой пустыни, однако был изгнан оттуда за вольнодумство, расходящееся с догматами церкви.

В 1896 году стал студентом физико-математического факультета Киевского университета, а через год перешёл на историко-филологический факультет. Затем он перешёл в Санкт-Петербургский университет, который окончил в 1901 году. После защиты магистерской диссертации стал преподавать на историко-филологическом факультете университета.

Его литературная, научная и педагогическая деятельность связана с открывшимся 15 февраля 1908 года Санкт-Петербургским психоневрологическим институтом, где он работал преподавателем по 1917 год. В 1911 году стал профессором.

После революции 1917 года первое время жил в Петербурге. С декабря 1917 по весну 1919 года жил во Пскове, где работал учителем и лектором. В конце августа 1919 года Жаков переехал в Валгу, а в сентябре был назначен исполняющим обязанности профессора философии Тартуского университета. До 1 июля 1921 года работал лектором в Тартуском университете. В конце 1921 года Жаков переехал в Ригу. Там он жил в тяжёлых экономических условиях, единственным доходом оставались лекции по философии. Он умер от рака печени в Рижской городской больнице 20 января 1926 года. 19 декабря 1990 прах Жакова был перезахоронен на Центральном кладбище .

Литературная деятельность 
Писать начал в конце XIX века. Известность получила его книга очерков «На Север в поисках за Памом Бурмортом» (1905). Самым крупным произведением стала его автобиографическая повесть «Сквозь строй жизни» (1912—1914) в 4 частях. В 1911 году опубликовал на основе предания об обороне коми-пермяцкого населенного «городка» Искор от ногайских татар поэму «Царь Кор». Его перу принадлежит и эпическая поэма «Биармия» (1916). О произведениях Жакова положительно отзывались Максим Горький, Александр Блок, Валерий Брюсов, Павел Бажов и другие литераторы. Он помогал закрепиться в культуре многим землякам, в том числе получившему всемирную известность социологу Питириму Сорокину.

Жаков был разносторонним мыслителем, прошедшим эволюцию от материализма и атеизма к религиозному мистицизму. Он является создателем философского учения лимитизма — «философии предела», основы которой заложены уже в его первой философской работе «Теория переменного и предела в гносеологии и в истории познания» (1904). Много места было уделено «художественно-философской критике». В этом жанре им написаны работы «Леонид Андреев и его произведения (Опыт философской критики)» (1909), «Иван Карамазов. Попытка философского толкования романа Достоевского „Братья Карамазовы“» (1909) и др.

Философские воззрения 
На формирование философских взглядов Жакова существенно повлияла немецкая классическая философия. Жаков, в частности, изучал вопрос развития русской философии через призму немецкого на неё влияния. Весной 1915 году он прочёл в городе Валка краткий цикл лекций на тему «Духовная культура Германии и русская философия». 

В работе «Очерки современной русской философии» Семён Грузенберг писал, что Каллистрат Жаков тяготеет к своеобразной форме гегельянства. В философии лимитизма Жакова раскрывается тезис о бесконечном устремлении к пределу, продиктованном непрекращающимся процессом пополнения сведений о природе и выведения её законов. В гносеологическом отношении стремление нащупать предел знания всякий раз обращается в «бесконечный тупик». Противоположные течения философии относятся друг к другу как тезис к антитезису и в каждую эпоху находят примирение в новом опыте синтеза. Задача философии состоит в установлении концептуальных связей между разными научными дисциплинами с целью выявления новых синтезов. 

Лимитизм Жакова оказывается своеобразной попыткой синтезировать философское, естественнонаучное и гуманитарное знание с религиозными представлениями: попыткой согласовать русскую религиозную философию с тогдашними новыми положениями гносеологических теорий. По мнению Грузенберга, Жаков оказывается предвестником панлогизма.

Сочинения 
 Теория переменного и предела в гносеологии и в истории познания, 1904
 Понятие предела в математике (с точки зрения логики). — СПб., 1905;
 Принцип эволюции в гносеологии, метафизике и морали. — СПб., 1906;
 О преподавании этики в средних учебных заведениях. — СПб., 1908;
 Логика. С эволюционной точки зрения. — СПб., 1912;
 Основы эволюционной теории познания (Лимитизм). — СПб., 1912;
 Сквозь строй жизни. Ч. 1-4. — СПб., 1912—1914;
 Гипотеза, её природа и роль в науке и в философии. — , 1915;
 Лимитизм. Лекция 1. — [Валк], 1917;
 Учение о душе. — Юрьев, 1917;
 Лимитизм: Единство наук, философии и религии. — Рига, 1929.

Примечания

Литература 
 Канев С. Н. Каллистрат Жаков: жизнь и судьба: [писатель, философ, историк, этнограф, фольклорист]. — Сыктывкар, 1990. — 20 с.
 Югов С. А. Каллистрат Фалалеевич Жаков // Север. — 1992. — № 7. — С. 135—146.
 
 Русская философия: Энциклопедия / Под общ. ред. М. А. Маслина. — М.: Алгоритм, 2007. — С. 171.
 Kovalchuk S. Kalistrat Zhakov. Ideas of Limit Philosophy. — Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section A, 1999. — Vol. 53. — № 4/5/6. — pp. 74-78 (in Latvian).

Ссылки 
 Онлайн-издания Каллистрата Жакова
 Каллистрат Жаков
 Открытое письмо В. И. Ульянову (Ленину), 1920 год

Выпускники историко-филологического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета
Писатели на коми языке
Русские писатели XIX века
Русские писатели XX века
Писатели России XIX века
Писатели России XX века
Философы России
Философы XX века
Этнографы Российской империи
Этнографы XIX века
Этнографы XX века
Русские эмигранты первой волны в Эстонии
Русские эмигранты первой волны в Латвии
Перезахороненные

Похороненные на Центральном кладбище (Сыктывкар)